La figlia della Madonna (Marienkind) – fiaba dei Fratelli Grimm
La figlia della Madonna – film del 1949 diretto da Roberto Bianchi Montero